Дэйв Кобб () — американский музыкант, продюсер, автор, известный по работам с такими музыкантами как Shooter Jennings, Sturgill Simpson, Крис Стэплтон и Jason Isbell.
Лауреат нескольких наград, включая две премии Грэмми за продюсирование: Best Country Album (за диск Traveller кантри-певца Chris Stapleton) и  (за диск Something More Than Free кантри-певца Jason Isbell).

Биография 
 См. также «Dave Cobb Early years» в английском разделе.
Родился 9 июля 1974 года в городе Саванна, штат Джорджия (США).

Дискография 
 См. также «Dave Cobb Selected discography» в английском разделе.

Спродюсированные Коббом диски занимали высокие места в чартах:

Награды и номинации 
 2011: Grammy awards номинация за Jamey Johnson's The Guitar Song в категории Best Country Album
 2014: Americana Music Association в категории Album of the Year, Jason Isbell's Southeastern
 2014: Americana Music Association в категории Producer of the Year
 2014: Grammy awards номинация за Sturgill Simpson's Metamodern Sounds in Country Music в категории Americana Album of the Year
 2015: Grammy awards номинация в категории Producer of the Year
 2015: Grammy awards за Jason Isbell's Something More Than Free в категории Best Americana Album (Победитель)
 2015: Grammy awards за альбом Traveller певца Крис Стэплтон в категории Best Country Album (Победитель)
 2016: Americana Music Association, Album of the Year, Jason Isbell's Something More Than Free
 2016: Americana Music Association, Producer of the Year
 2016: Music Row awards, Producer of the Year
 2017: Country Music Awards, Chris Stapleton’s From A Room: Volume 1
 2017: Country Music Awards, Producer of the Year
 2018: Grammy Award for Best Americana Album (номинация) за Brent Cobb Shine On Rainy Day
 2018: Grammy Award for Best Americana Album за Jason Isbell and the 400 Unit’s The Nashville Sound — как продюсер
 2018: Grammy Award for Best Country Album за Chris Stapleton's From A Room: Vol. 1 — как продюсер
 2019: Grammy Award for Best American Roots Song за Brandi Carlile's «The Joke» — как соавтор и продюсер
 2019: Grammy Award for Best Americana Album за Brandi Carlile's By the Way, I Forgive You — как продюсер

Примечания

Ссылки 
 Офиц. сайт 

Лауреаты премии «Грэмми»
Музыкальные продюсеры США
Кантри-продюсеры